La Force (Aude)
 La Force (Dordogne)
 Kanton La Force